I want you kan syfta på:

 I Want You – en kampanj med Uncle Sam för U.S. Army under första världskriget, se Onkel Sam

Musikalbum
 I Want You (musikalbum) – ett album av Marvin Gaye

Sånger
 I Want You (Bob Dylan-låt) – en sång av Bob Dylan från albumet Blonde on Blonde från 1966
 I Want You (Tom Waits-låt) – en sång av Tom Waits från samlingsalbumet "The Early Years, Volume Two" från 1993
 I Want You (She's So Heavy) – en sång av the Beatles
 I Want You (Kiss sång) – en sång av KISS från albumet Destroyer från 1976
 I Want You (Janet Jackson-låt) – en sång av Janet Jackson
 I Want You (Marvin Gaye-låt) – en sång av Leon Ware och Arthur "T-Boy" Ross framförd av Marvin Gaye, även inspelad av Madonna
 I Want You (Paris Hilton-låt) – en sång framförd av Paris Hilton på musikalbumet Paris
 I Want You (Savage Garden-låt) – en sång av Savage Garden från musikalbumet Savage Garden
 I Want You (Roxette-låt) – en sång av Eva Dahlgren, Roxette och Ratata
 I Want You to Want Me – en sång av Cheap Trick
 I Want You/Me Pones Sexy – en singel med sångerna I Want You och Me Pones Sexy av Thalía Sodi
 I Want You (Elvis Costellos sång) – en sång av Elvis Costello, från hans album Blood and Chocolate från 1986
 I Want You (Moloko-låt) – en sång av Moloko, från deras album Statues från 2002
 I Want You (LL Cool Js sång) – en sång av LL Cool J från hans album Radio
 I Want You – engelskspråkig version av popgruppen Freestyles sång Vill ha dej
 I Want You (Danko Jones-låt) – en sång av Danko Jones